«Secrets» () — песня, записанная канадским соул-исполнителем The Weeknd (А́бель Тесфайе), шестой трек с его третьего студийного альбома Starboy (2016). Авторами песни выступили Абель Тесфайе, Мартин Маккинни, Henry Walter, Dylan Wiggins, Роланд Орзабал, Coz Canler, Джимми Маринос, Wally Palamarchuk, Mike Skill, Peter Solley. Сингл получил платиновую сертификацию в США и Канаде.

История 
Официальный релиз состоялся 25 ноября 2016 года. В «Secrets» сэмплируются два хита 1980-х годов, песня «Pale Shelter» группы Tears for Fears, а также песня «Talking in Your Sleep» группы .
Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, таких как Billboard, Pitchfork, Rolling Stone.

Как и другие треки с альбома Starboy, песня «Secrets» вошла в основной американский хит-парад Billboard Hot 100, достигну в нём позиции № 47. Она также попала в жанровые соул-чарты R&B Songs и Hot R&B/Hip-Hop Songs. В Канаде она была на позиции № 27 в национальном хит-параде Canadian Hot 100.

Музыкальное видео 
Режиссёром видео стал Pedro Martin-Calero. Съёмки проходили в университете University of Toronto Scarborough и в библиотеке Toronto Reference Library с участием музыканта Black Atlass (Алекс Флеминг) в одной из ролей. Первый показ прошёл 11 июня 2017 года.

Чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 160 млн просмотров)
 

Песни 2016 года
Песни The Weeknd
Синглы Republic Records
XO (лейбл)
Песни, спродюсированные Cirkut